Духота́ — українське прізвище.
 Духота Василь Іванович ( 1926) — український художник декоративної кераміки.
 Духота Віктор Іванович — український спортсмен, тренер (фехтування).
 Духота Тарас Григорович — український кіноінженер
 Духота Наталія Миколаївна — українська спортсменка, тренер (фехтування).

Українські прізвища